El Bercial puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Bercial, localidad del municipio de Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo.
 El Bercial, localidad del municipio de Getafe, en la provincia de Madrid.
 El Bercial, estación del Metro de Madrid.
 El Bercial, despoblado del municipio de Rota, en la provincia de Cádiz.
 El Bercial de San Rafael, localidad del municipio de Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo.